Miejscowości w USA:
 Baxter – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Baxter – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Baxter – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Baxter (ang. Baxter Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Baxter (ang. Baxter County) – w stanie Arkansas
Osoby:
 Stephen Baxter – pisarz brytyjski
 Gliceriusz Baxter – pijar

Inne:
 Baxter – robot